A 2016-os PDC-dartsvilágbajnokságot (2016 William Hill World Darts Championship) 2015. december 17 és 2016. január 3 között rendezték meg a londoni Alexandra Palace-ban. Ez volt a 23. PDC-dartsvilágbajnokság melyet a PDC rendezett meg, miután 1994-tól különvált a  BDO szervezettől.

A világbajnoki címvédő Gary Anderson volt, aki ebben az évben újra megtudta nyerni a világbajnokságok. Anderson az elődöntőben kilencnyilast dobott Jelle Klaasen ellen, valamint a legnagyobb kiszállót (170) is sikerült megdobnia. Ő volt a harmadik játékos a PDC-nél (Phil Taylor és Adrian Lewis után akinek sikerült megvédenie világbajnoki címét. John Part 1997 óta először nem tudta magát kvalifikálni magát a vb-re, így lemaradt a tornáról.

Résztvevők

Order of Merit világranglista
{{columns-list|colwidth=30em|
  Michael van Gerwen 
  Gary Anderson 
  Phil Taylor 
  Peter Wright 
  Adrian Lewis 
  Robert Thornton 
  James Wade 
  Michael Smith 
  Ian White 
  Simon Whitlock 
  Terry Jenkins 
  Kim Huybrechts 
  Dave Chisnall 
  Mervyn King 
  Vincent van der Voort 
  Raymond van Barneveld 
  Stephen Bunting 
  Brendan Dolan 
  Jelle Klaasen 
  Justin Pipe 
  Mensur Suljović 
  Mark Webster 
  Jamie Caven 
  Benito van de Pas 
  Steve Beaton 
  Wes Newton 
  Andy Hamilton 
  Andrew Gilding 
  Dean Winstanley 
  Kevin Painter 
  Jamie Lewis 
  John Henderson 
}}Pro Tour ranglista  Alan Norris 
  Gerwyn Price 
  Joe Murnan 
  Daryl Gurney 
  Keegan Brown 
  Max Hopp 
  Rowby-John Rodriguez 
  Christian Kist 
  Cristo Reyes 
  David Pallett 
  Ronny Huybrechts 
  Dirk van Duijvenbode 
  Jeffrey de Zwaan 
  Kyle Anderson 
  Joe Cullen 
  Darren Webster European Pro Tour  
  Jan Dekker 
  Jyhan Artut 
  Jermaine WattimenaPDPA kvalifikációs tornaElső körös résztvevők
  Ricky Evans

Selejtezős résztvevők
  Andy BoultonNemzetközi kvalifikáción kijutottak listája'Első körös résztvevők  Koha Kokiri 
  Laurence Ryder 
  Darin Young Selejtezős résztvevők''
  René Eidams 
  
  Sven Groen 
  Per Laursen 
  Paul Lim 
  Mick McGowan 
  John Michael 
  Keita Ono 
  Aleksandr Oreshkin 
  Michael Rasztovits 
  Warrick Scheffer 
  Sun Qiang 
  Rob Szabo 
  Alex Tagarao
  Kim Viljanen

Díjazás
A torna teljes díjazása £1 500 000 volt.

Selejtező kör

Ágrajz

Döntő

Statisztika

Résztvevők országonként

Jegyzetek 

Sportversenyek
Darts
dartsvilágbajnokság
dartsvilágbajnokság